Palazzo Borromeo può riferirsi a:

 Palazzo Borromeo ad Angera (VA)
 Palazzo Borromeo sull'Isola Bella di Stresa (VB)
 Palazzo Borromeo sull'Isola Madre a Stresa (VB)
 Palazzo Borromeo a Milano
 Palazzo Borromeo nel principato di Monaco
 Palazzo Borromeo a Rende (CS)
 Palazzo Borromeo a Roma
 Palazzo Borromeo a Verbania
 Palazzo Borromeo d'Adda a Milano
 Palazzo Borromeo Arese a Sedriano (MI)
 Palazzo Borromeo Arese a Cesano Maderno (MB)
 Palazzo Borromeo Fantoni a Fontaniva (PD) 
 Palazzo Gabrielli-Borromeo a Roma

Altro
 Castello Borromeo
 Villa Borromeo